Toponímia:
 Syracuse (Indiana) 
 Syracuse (Kansas) 
 Syracuse (Missouri) 
 Syracuse (Nebraska) 
 Syracuse (Nova York), ciutat i capital del Comtat d'Onondaga a l'Estat de Nova York dels Estats Units d'Amèrica
 Syracuse (Ohio) 
 Syracuse (Utah) 
 Organitzacions:
 Universitat de Syracuse, universitat privada de recerca localitzada a Syracuse (Nova York)
 Syracuse Nationals